

Aziende 
 Festina – azienda spagnola produttrice di orologi, tra le 100 aziende del lusso più grandi al mondo

Geografia 
 Festina – comunità non incorporata nella contea di Winneshiek, Iowa, Stati Uniti d'America

Sport 
 Festina – squadra maschile francese di ciclismo su strada attiva dal 1989 al 2001
 Festina Joventut – società sportiva spagnola di basket della città di Badalona
 Scandalo Festina – scandalo sportivo avvenuto poco prima del Tour de France 1998

Altro 
 Festina lente – locuzione latina attribuita da Svetonio all'imperatore Augusto